El término «Boyfriend» puede hacer referencia a:

 una banda surcoreana de K-Pop.
 una canción de 2005 de la cantante estadounidense Ashlee Simpson.
 una canción de 2011 de la boy band estadounidense Big Time Rush.
 una canción de 2012 del cantante canadiense Justin Bieber.
 una canción de 2019 de la cantante estadounidense Ariana Grande y el dúo Social House.
 una canción de 2022 de la cantante estadounidense Dove Cameron.